El término H II puede referirse a:
 Región H II, zona ionizada donde se crean nuevas estrellas.
 H-II cohete espacial japonés.
 H-IIA derivado del anterior.